Denkzeit steht für:

 Bedenkzeit, Zeit um seine Strategie und Handlungen zu überdenken und zu planen
 Denkgeschwindigkeit bzw. Denkdauer, die benötigte Zeit im Denken für das Lösen bestimmter kognitiver Aufgaben. Vergleiche hierzu auch die zwei Denksysteme nach Daniel Kahneman aus seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denken
 Denkzeit – Zeit zum Mitdenken, Nachdenken und Vordenken, deutsche Fernsehsendung über Politik, Gesellschaft, Kunst und Kultur
 allgemeine Bezeichnung für Zeit über bestimmte Dinge kritisch nachzudenken oder sich dafür Zeit zu nehmen